Asco o ascó puede hacer referencia a:

 La emoción o sensación de repulsión conocida como asco.
 Asca (micología), asco o ascus, es una estructura que encierra las esporas de los hongos ascomicetos.
 Asco (vaso), tipo de vaso griego para contener perfumes o esencias aromáticas.
 Asco (Alta Córcega), municipio francés.
 Ascó, municipio de Tarragona, España.
 Central nuclear de Ascó, situada en el municipio anterior.
 Asco (California), un área no incorporada del estado de California (Estados Unidos).